Нойбрунн () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 2165 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,56 км². Официальный код — 09 6 79 164.

Население

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Вюрцбург

Ссылки 

Города Баварии